Vinnen bezeichnet:
 einen Ort im Emsland, siehe Vinnen
 eine deutsche Reederei, siehe F. A. Vinnen & Co.

Vinnen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Vinnen (1863–1922), deutscher Maler, Sohn von Johann Christoph Vinnen
 Adolf Vinnen (1868–1926), Bremer Reeder, Unternehmensgründer und Politiker, MdBB
 Johann Christoph Vinnen (1829–1912), deutscher Reeder
 Werner Vinnen (1904–1981), deutscher Reeder und Präses der Handelskammer Bremen 

Vinnen war Namensbestandteil vieler Schiffe der Reederei F. A. Vinnen & Co.:
 Adolf Vinnen (Schiff, 1892), eine Viermastbark (ex Alsterdamm, ex Somali)
 Adolf Vinnen, ein Fünfmast-Toppsegelschoner, der bereits auf seiner Jungfernfahrt strandete und verloren ging
 Adolf Vinnen (Schiff, 1929), ein Fischdampfer, der im Zweiten Weltkrieg als Wetterbeobachtungsschiff eingesetzt und versenkt wurde
 Adolf Vinnen (Schiff, 1955), ein 1979 abgewracktes Motorfrachtschiff 
 Carl Vinnen, ein 1922 gebauter Fünfmast-Rahschoner
 Christel Vinnen (Schiff, 1890), ein Viermastvollschiff (ex Alster, ex California)
 Christel Vinnen, ein 1922 gebauter Fünfmast-Rahschoner
 Magdalene Vinnen (Schiff, 1892), ex Dunstaffnage eine 1892 gebaute Viermastbark
 Magdalene Vinnen, eine 1921 gebaute Viermastbark, heute Sedov
 Susanne Vinnen, ein 1922 gebauter Fünfmast-Rahschoner (später Patria, Imperatore, Ernesto S und Piombino) 
 Werner Vinnen, ein 1922 gebauter Fünfmast-Rahschoner